Ctenosaura similis () — ящерица семейства игуановых (Iguanidae). Взрослые самцы достигают длины 120 см, самки несколько меньше. Окраска у более молодых и меньших в размерах животных в целях маскировки незаметная, серо-зелёная. У зрелых игуан она может быть более заметная, принимая в том числе цвет окружающей среды.

Ctenosaura similis обитают в Центральной Америке, преимущественно на тихоокеанском побережье. Они предпочитают засушливые пространства и пытаются находиться вблизи деревьев, чтобы при необходимости удаляться в их расщелины. Иногда игуан можно увидеть и на пляжах. Питание этого вида состоит из плодов, насекомых, раков, мелких млекопитающих и птиц, а также птичьих яиц. Крупные взрослые игуаны питаются почти исключительно растительной пищей.

Галерея

Литература 
 Gunther Köhler, Bruno Streit: Notes on the systematic status of the taxa acanthura, pectinata, and similis of the genus Ctenosaura. Senckenbergiana biologica 75: 33-43 (1996)

Игуановые
Пресмыкающиеся Северной Америки
Животные, описанные в 1831 году